Vernate puede referirse a:

 Vernate, comuna italiana de la ciudad metropolitana de Milán, en la región de Lombardía
 Vernate, comuna suiza del cantón del Tesino.